Breakout steht für:

 Breakout (Computerspiel), ein Arcade-Spiel aus dem Jahre 1976
 Breakout (Band), eine polnische Blues-Folk-Rock-Band
 Breakout (Album), ein Album der US-amerikanischen Sängerin Miley Cyrus

Filme:
 Breakout, Originaltitel von Der Mann ohne Nerven (1975), US-amerikanischer Actionfilm von Tom Gries
 Breakout (2007), Schweizer Film von Mike Eschmann
 Breakout (2013), US-amerikanischer Action-Thriller von Damian Lee

Siehe auch:
 BreakOut Magazin